Майгона (Майгонах; ; , «долина молочных коров») — деревня в Ирландии, находится в графстве Мейо (провинция Коннахт) у трассы .

Примечания 

Населённые пункты графства Мейо